Канјон Крик има више значења:
 Канјон Крик (Вашингтон)
 Канјон Крик (Тексас)